Ако:
 Ако — город в Японии, расположенный в префектуре Хёго.
 Ако — село на западе Арагацотнской области Армении.
 Ако — ливский вождь, боровшийся в XIII веке против немецких крестоносцев.
 Ако () — коммуна в Северо-Западном регионе Камеруна, входит в состав департамента Донга-Мантунг.

Фамилия 
 Ако-Аджей, Эбенезер (1916—2002) — ганский политический деятель.

Псевдоним 
 Ако (настоящее имя Карлис Бауманис; 1835—1905) — композитор, поэт и драматург.

См. также 
 Акко (значения)